Кре́ма (, ) — город и коммуна в северной Италии, в ломбардской провинции Кремона. Расположена на реке Серио в 43 км к северу от Кремоны.

История 
Город впервые упоминается в исторических документах в 11 веке как владение графов Камизано. В 1098 году дочь тосканского маркграфа Бонифация Матильда Тосканская передала Крему во владение епископам Кремоны, которые начали развивать в городе шерстяное производство, до XIX века остававшееся основным занятием населения. В 1159 году город был взят и разрушен императором Фридрихом Барбароссой. В 1185 году император Генрих VI дал городу статус свободной коммуны, что привело к интенсивному экономическому развитию, выразившемуся в том числе в строительстве новых крепостных стен в 1199 году и кафедрального собора. В 1335 году Крема перешла во владение миланского герцога Джан Галеаццо Висконти и оставалась под властью этого рода до 1449 года (с перерывом на владение Бенцони в 1403—1423), когда отошла к Венецианской республике, оказавшись в более выгодном экономическом положении, чем остальное Миланское герцогство, подчинённое Испании. В 1580-м Крема стала диоцезом, а в 1796-м в ней была учреждена Академия сельского хозяйства. В 1797 году город был взят французами и соединён с остальной Ломбардией, первоначально образовав провинцию Крема-Лода, но затем был включён в состав провинции Кремона, что привело к его упадку.

Покровителем коммуны почитается святой великомученик и целитель Пантелеимон, празднование 10 июня.

Также в 2017 году, в Креме снимался фильм "Назови меня своим именем" с участием Тимоти Шаламе и Арми Хаммера

Достопримечательности 
 Собор Кремы, построенный в XI веке, с часовой башней, завершённой в 1604 году
 Церковь Санта-Мария-делла-Кроче, выстроенная в 1493—1500 Джованни Баттаджо
 Палаццо XVI века

Знаменитые уроженцы 
 Франческо Кавалли, композитор эпохи барокко
 Джованни Боттезини, контрабасист и композитор

Города-побратимы 
  Мелён (Франция, с 2001 года)

Литература 

 

Города Италии
Коммуны провинции Кремона